Capitaine Achab peut désigner :
 capitaine Achab, un personnage du roman Moby Dick de Herman Melville ;
 Capitaine Achab, le titre de deux films (un moyen métrage et un long métrage) réalisés par Philippe Ramos.

Moby Dick